Триалети
Триалети — посёлок городского типа (даба) в Грузии. 
Триалети (Триалетия) — историческая область на территории Грузии.
Триалети — комплекс археологических памятников на территории Грузии.

Примечания